Richard Wright (musicus), een Britse pianist en keyboardspeler, bekend van Pink Floyd
 Richard Wright (auteur), een Amerikaanse schrijver
 Richard Wright (voetballer), een Engelse keeper
 Richard Wright (kunstenaar), een Engelse beeldend kunstenaar